Amerikai Egyesült Államok
Lansdowne (Maryland)
Lansdowne (New Jersey)
Lansdowne (Pennsylvania)
Lansdowne (Virginia)